Astola steht für:
 Astola (Insel), eine zu Pakistan gehörige Insel im Arabischen Meer

Astola ist der Familienname folgender Personen:
 Tiina Astola (* 1953), finnische EU-Beamtin